AAM est un code, qui peut désigner :
 .

AAM est un sigle, désignant notamment :
 Academy of Ancient Music, un orchestre britannique ;
 Administrateur des Affaires maritimes, en France ;
  (en français, missile air-air) ;
 Archives d'architecture moderne, à Bruxelles en Belgique ;
 Association Américaine des Musées () ;
 American Asian Movement, mouvement sociopolitique américain ;
 , une technologie de disques durs ;
 , un algorithme de reconnaissance faciale.
 Association d'Algorithmique de Montpellier, association de la Faculté des Sciences de Montpellier.